Kontinental Hockey League 2017/2018 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga) var den tionde säsongen av KHL. Säsongen inleddes den 21 augusti 2017, med att SKA Sankt Petersburg besegrade CSKA Moskva med 4-2 och avslutades den 22 april 2018 med finalen i Gagarin Cup som vanns av Ak Bars Kazan med 1–0 mot CSKA Moskva.

Lagförändringar
Lagen Metallurg Novokuznetsk och Medvescak Zagreb klarade inte av att uppfylla ligans kriterier för deltagande och deltar därför inte denna säsong.

Grundserien

Västra

Östra

Slutspelet

Data till grafiken är hämtade från KHL.

Referenser

Ishockeysäsongen 2017/2018
2017/2018
2017 i Ryssland
2017 i Kazakstan
2017 i Lettland
2017 i Slovakien
2017 i Vitryssland
2017 i Finland
2017 i Kina
2018 i Ryssland
2018 i Kazakstan
2018 i Lettland
2018 i Slovakien
2018 i Vitryssland
2018 i Finland
2018 i Kina